Asientos es el plural de asiento. También puede referirse a:
 Asientos, municipio mexicano de Aguascalientes;
 Real de Asientos, localidad mexicana cabecera del municipio homónimo;
 Asientos, película de François Woukoache de 1995.